Verteidigungsrat steht für:

 Verteidigungsrat (Portugal) (Conselho de Defesa da República Portuguesa), ein staatliches Organ Portugals
 Conselho de Defesa Sul-Americano, ein Projekt für eine überstaatliche Organisation in Südamerika

Ehemals stand es für:

 Nationaler Verteidigungsrat der DDR, ein staatliches Organ der DDR
 Verteidigungsrat der Sowjetunion, ein staatliches Organ der UdSSR
 Council of National Defense, ein staatliches Organ der USA
 Hrvatsko vijeće obrane (kroatischer Verteidigungsrat), eine kroatische Streitmacht während des Bosnienkrieges
 Provisional National Defence Council, eine Militärjunta in Ghana